

Mad 
 Mad, Nagymad szlovákiai település szlovák neve
 Mad, Ne-Yo egyik dala

MAD 
 MAD, a marokkói dirham ISO kódja, rövidítése
 MAD, magazin, viccújság
 MAD-doktrína, Mutually Assured Destruction, avagy a kölcsönösen biztosított megsemmisítés elve.
 MAD, a Cartoon Network rajzfilmsorozata
 mágnesesanomália-detektor, vízfelszín alatti fém testek, elsősorban katonai célú tengeralattjárók és víziaknák, felderítésére szolgáló műszer neve;